Le sigle ESPI peut faire référence à :
 l'Institut européen de Politique Spatiale (en anglais European Space Policy Institute, ESPI) ;
 une Entreprise solidaire de presse d'information, un statut d'entreprise de presse créé en 2015 ;
 l'École supérieure des professions immobilières, un groupe français d'établissements d'enseignement supérieur ;
 un établissement scolaire public innovant.